Новосильский — фамилия.

Новосильские — русский княжеский род.

 Новосильский, Андрей Павлович (1837—1881) — русский мореплаватель.
 Новосильский, Михаил Павлович (1835—1913) — контр-адмирал.
 Новосильский, Фёдор Михайлович (1808—1892) — адмирал флота.

См. также 
 Новосильцев